Caliente (álbum)
 Caliente (canção)
 Caliente (Nevada)

Desambiguação